Чемпіонат України з хокею 2020—2021 — 29-й чемпіонат України з хокею в якому взяли участь вісім клубів.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал 
Клуб «Донбас» здобув восьмий титул чемпіона України.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт ФХУ
 УХЛ
 Чемпіонат України на eliteprospects 
 Чемпіонат України на hockeyarchives 

Чемпіонат України з хокею
Україна
Україна
2020 в українському спорті
2021 в українському спорті